AIA Gold Medal jest wręczany przez American Institute of Architects przyznawany „przez narodową Izbę Dyrektorów AIA w uznaniu trwałego wpływu znaczącego wkładu pracy w teorię i praktykę architektoniczną”.

Jest to najwyższa nagroda stowarzyszenia. Od 1947 roku nagroda była przyznawana rokrocznie.

Lista Laureatów AIA Gold Medal 
 2020: Marlon Blackwell
 2019: Richard Rogers
 2018: James Polshek (U.S.)
 2017: Paul Revere Williams (U.S.)
 2016: Robert Venturi i Denise Scott Brown (U.S.)
 2015: Moshe Safdie (U.S., Izrael, Kanada)
 2014: Julia Morgan (pośmiertnie) (U.S.) (pierwsza kobieta uhonorowana tym medalem)
 2013: Thom Mayne (U.S.)
 2012: Steven Holl (U.S.)
 2011: Fumihiko Maki (Japonia)
 2010: Peter Bohlin (U.S.)
 2009: Glenn Murcutt (Australia)
 2008: Renzo Piano (Włochy)
 2007: Edward Larrabee Barnes (pośmiertnie) (U.S.)
 2006: Antoine Predock (U.S.)
 2005: Santiago Calatrava (Hiszpania)
 2004: Samuel Mockbee (pośmiertnie) (U.S.)
 2003: (bez nagrody)
 2002: Tadao Andō (Japonia)
 2001: Michael Graves (U.S.)
 2000: Ricardo Legorreta (Meksyk)
 1999: Frank Gehry (Kanada)
 1998: (bez nagrody)
 1997: Richard Meier (U.S.)
 1996: (bez nagrody)
 1995: César Pelli (Argentyna)
 1994: Sir Norman Foster (UK)
 1993: Thomas Jefferson (pośmiertnie) (U.S.)
 1993: Kevin Roche (U.S.)
 1992: Benjamin C. Thompson (U.S.)
 1991: Charles Willard Moore (U.S.)
 1990: E. Fay Jones (U.S.)
 1989: Joseph Esherick (U.S.)
 1988: (bez nagrody)
 1987: (bez nagrody)
 1986: Arthur Charles Erickson (Kanada)
 1985: William Wayne Caudill (posthumous) (U.S.)
 1984: (bez nagrody)
 1983: Nathaniel Alexander Owings (U.S.)
 1982: Romaldo Giurgola (U.S.)
 1981: Josep Lluís Sert (Hiszpania)
 1980: (bez nagrody)
 1979: Ieoh Ming Pei (U.S.)
 1978: Philip Cortelyou Johnson (U.S.)
 1977: Richard Joseph Neutra (posthumous) (Austria)
 1976: (bez nagrody)
 1975: (bez nagrody)
 1974: (bez nagrody)
 1973: (bez nagrody)
 1972: Pietro Belluschi (U.S.)
 1971: Louis I. Kahn (U.S.)
 1970: Richard Buckminster Fuller (U.S.)
 1969: William Wilson Wurster (U.S.)
 1968: Marcel Lajos Breuer (Niemcy)
 1967: Wallace Kirkman Harrison (U.S.)
 1966: Kenzō Tange (Japonia)
 1965: (bez nagrody)
 1964: Pier Luigi Nervi (Włochy)
 1963: Alvar Aalto (Finlandia)
 1962: Eero Saarinen (posthumous) (Finlandia/U.S.)
 1961: Le Corbusier (Szwajcaria)
 1960: Ludwig Mies van der Rohe (Niemcy)
 1959: Walter Gropius (Niemcy)
 1958: John Wellborn Root (U.S.)
 1957: Ralph Walker (U.S.)
 1957: Louis Skidmore (U.S.)
 1956: Clarence S. Stein (U.S.)
 1955: William Marinus Dudok (Holandia)
 1954: (bez nagrody)
 1953: William Adams Delano (U.S.)
 1952: Auguste Perret (Francja)
 1951: Bernard Ralph Maybeck (U.S.)
 1950: Sir Patrick Abercrombie (UK)
 1949: Frank Lloyd Wright (U.S.)
 1948: Charles Donagh Maginnis
 1947: Eliel Saarinen
 1944: Louis Henri Sullivan (U.S.)
 1938: Paul Philippe Cret
 1933: Ragnar Ostberg
 1929: Milton Bennett Medary
 1927: Howard Van Doren Shaw (U.S.)
 1925: Sir Edwin Landseer Lutyens
 1925: Bertram Grosvenor Goodhue (U.S.)
 1923: Henry Bacon
 1922: Victor Laloux
 1914: Jean-Louis Pascal
 1911: George Browne Post
 1909: Charles Follen McKim (U.S.)
 1907: Sir Aston Webb (UK)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gold Medal Awards strona internetowa AIA

Nagrody architektoniczne